Bilicz – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Bilicz – potok przepływający przez Bilicz